Европско првенство у кошарци 1985. је 24. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце, које се одржало од 5. до 16. јуна 1985. у Западној Немачкој. Утакмице су се играле у три града: Карлсруеу, Леверкузену и Штутгарту. Западна Немачка је други пут била домаћин Европског првенства, први пут је то било 1971. године.

Совјетски репрезентативац Арвидас Сабонис је био најкориснији играч турнира (МВП), а најбољи стрелац је био израелски репрезентативац Дорон Јамчи са просечно 25,8 поена по утакмици.

Систем такмичења 
На првенству је учествовало 12 репрезентација, које су у такмичењу по групама биле подељене у две групе А и Б са по 6 екипе. Играло се по једноструком бод систему — свако са сваким по једну утакмицу.

Четири првопласиране екипе из обе групе су пролазиле у четвртфинале, док су две последњепласиране екипе из обе групе играле утакмице за пласман од 9. до 12. места. Победници четвртфиналних дуела су настављали у полуфинале, док су поражене екипе играле за пласман од 5. до 8. места.

Дворане

Учесници 
Дванаест репрезентација било је подељено у две групе:

Такмичење по групама

Група А (Карлсруе)

Група Б (Леверкузен)

Завршница 
Све утакмице су игране у дворани Ханс Мартин Шлејер у Штутгарту.

Пласман од 5. до 8. места

Пласман од 9. до 12. места

Четвртфинале

Полуфинале од 9. до 12. места

Полуфинале од 5. до 8. места

Полуфинале

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Састави победничких екипа

Види још 
 Европско првенство у кошарци за жене 1985.

Спољашње везе 
 Европско првенство 1985. на сајту ФИБА Европа
 Првенства осамдесетих на сајту ФИБА Европа

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка у 1985.
Карлсруе
Штутгарт